Sormann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Sormann (1861–1913), deutscher klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Christine Sormann (* 1949), österreichische Illustratorin
 Guy Sorman (* 1944), französischer Autor